Le Glou est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Dominique Le Glou (1950-), journaliste français ;
 Jacques Le Glou (1940-2010), producteur de cinéma français.

Patronyme français